Der Charleroi Challenger 1995 war ein Tennisturnier, das vom 25. September bis 1. Oktober 1995 in Charleroi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1995 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Charleroi